き в хирагане и キ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «ки», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /ki/. В современном японском языке находится на седьмом месте в слоговой азбуке, после か и перед く.

Модификации 
 При добавлении знака дакутэн символ ぎ обозначает слог «ги».
 При добавлении уменьшенных знаков для звуков «я», «ю» или «ё» (символы ゃ, ゅ и ょ), символы きゃ, きゅ, きょ обозначают слоги «кя», «кю» и «кё» соответственно.
 При добавлении и нигори, и знаков «я», «ю» или «ё» образуются слоги ぎゃ(«гя»), ぎゅ («гю»), ぎょ («гё»).

Происхождение 
き и キ появились в результате упрощённого написания кандзи 幾.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 き: U+304D,
 キ: U+30AD.

Кана